

Geografia
Campiello – piccola piazza tipica di Venezia
Campiello – stazione ferroviaria costruita nel 1909 in Val Canaglia, della Ferrovia Rocchette-Asiago

Letteratura 
Il Campiello – casa editrice italiana
Premio Campiello – premio letterario italiano

Teatro
Il campiello – commedia di Carlo Goldoni
Il campiello – opera lirica di Ermanno Wolf-Ferrari del 1936

Altro 
Campiello – azienda alimentare italiana